Brengkok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Brengkok, Banjarnegara, by, 
 Brengkok, Lamongan, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar